Mirel peut désigner :

 Amelia Mirel, une actrice et danseuse argentine ;
 Nicole Mirel, une actrice française.
 Mirel Rădoi, un footballeur roumain.

 Saint-Mirel, un hameau de la commune française de Plénée-Jugon, en France, où se trouvent trois menhirs.